Heder, une école élémentaire traditionnelle où sont enseignés les rudiments de judaïsme et d'hébreu ;
 Jon Heder (1977-), un acteur américain ;
 Sian Heder (1977-), une écrivaine, scénariste, cinéaste et actrice américaine ;
 Heder, une série télévisée suédoise.